Yasmine Pahlavi (Etemad-Amini) (26 de julho de 1968) é a esposa de Reza Pahlavi, o último príncipe herdeiro do antigo Estado Imperial do Irão.

Biografia 
Yasmine Etemad-Amini nasceu no Hospital Pars, em Teerã, no Irã, em 26 de Julho de 1968. Ela participou da privada Tehran Community School em Teerã até que as tensões crescentes no final de 1970 forçaram sua família a deixar o Irã permanentemente. Eles se estabeleceram em São Francisco na Califórnia, onde ela participou e matriculou Notre Dame High School.

Casamento e filhos 
Yasmine se casou com Reza Pahlavi em 12 de junho de 1986, e o casal tem três filhas:
 Noor Pahlavi, nascida em 3 de abril de 1992 (30 anos)
 Iman Pahlavi, nascida em 12 de setembro de 1993 (29 anos)
 Farah Pahlavi, nascida em 17 de janeiro de 2004 (18 anos)
A família vive no exílio nos Estados Unidos. Princesas Noor e Iman estão frequentando universidades nos Estados Unidos, e a princesa Farah está matriculado na escola secundária nos Estados Unidos também.

Política 
Yasmine Pahlavi tem sido uma defensora vocal do movimento democrático no Irã, aparecendo em vários comícios pró-democracia ocorridos após a convulsão 2009 eleição no Irã.

Alunos da Universidade George Washington